Groß Kunzendorf bezeichnet

Groß Kunzendorf, heute der Ortsteil Kunčice nad Ostravicí der Stadt Ostrava, Moravskoslezský kraj, Tschechien
Groß Kunzendorf, heute die Gemeinde Velké Kunětice, Okres Jeseník, Tschechien
Groß Kunzendorf, heute der Ortsteil Sławniowice von Głuchołazy, Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (die beiden letzteren bildeten bis 1742 einen einzigen Ort)